Maser (astronomie), een astrofysische maser
Maser (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Treviso 
Maser (straling) (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)